Stati Uniti d'America
 Womelsdorf – borough della Contea di Berks, Pennsylvania
 Womelsdorf – città della Contea di Randolph, Virginia Occidentale

en:Womelsdorf